

Cinema e televisione
 Holly  – protagonista del manga e anime Holly e Benji
 Holly  – personaggio della serie manga e anime One Piece
 Holly  – computer parlante della serie TV Red Dwarf
 Holly  – serie TV del 1972
 Holly  – film di Guy Moshe del 2006
 Holly  – film di Park Byung-hwan del 2013

Geografia
 Holly  – centro abitato del Colorado
 Holly  – villaggio del Michigan

Onomastica e persone
 Holly  – nome proprio di persona inglese
 Buddy Holly  – cantante rock degli anni cinquanta

Pagine correlate 
 Olly